Kela peut désigner :
 les Kela, une population d'Afrique centrale ;
 kela, une langue bantoue ;
 Kéla (Mali), village malinké des griots Diabaté ;
 Kela, un village du Cameroun ;
 Kela (abrégé de ), agence gouvernementale chargée de gérer les programmes de la sécurité sociale  en Finlande.